

Miejscowości w Polsce 
 Nowy Pożóg – wieś w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Końskowola
 Stary Pożóg, niegdyś Pożóg – wieś w województwie lubelskim, w powiecie puławskim, w gminie Końskowola

Miejscowości na Ukrainie 
 Pożóg – wieś w obwodzie wołyńskim, w rejonie lubieszowskim